Île aux cygnes peut désigner :
 Île aux Cygnes (Paris), une île artificielle à Paris, en France créée en 1825.
 L'Île aux cygnes, Herblay, un tableau réalisé par Albert Marquet en 1919.
 L'Île aux cygnes (Insel der Schwäne), un film d'Herrmann Zschoche sorti en 1983.

Voir aussi